Гиппот — имя нескольких персонажей древнегреческой мифологии, а также фамилия:
 Гиппот (сын Филанта)
 Гиппот — отец Эола в греческой мифологии.
 Гиппот, см. Фенодамант
 Гиппот, Алишер Искандерович (род. 1973) — советский и российский футболист.